Een openingcode is een code waarmee een schaakopening wordt geclassificeerd. De belangrijkste systemen zijn:
De ECO-code, die onder andere gebruikt wordt door de Encyclopedie der Schaakopeningen (ECO) en ChessBase.
De NIC-code, die onder andere gebruikt wordt door New In Chess (NIC). 
Het Schach-Archiv-systeem,  inmiddels achterhaald.

Schaken
Classificatiesysteem